Казерта:
 Казерта — город в Италии.
 Казерта — провинция в Италии.

См. также 
 «Ювеказерта» — баскетбольный клуб из города Казерта.